Millières (Manche)
 Millières (Haute-Marne)